d'Oviedo, surnommé « le Silencieux  » (espagnol : El Silense), est mort à Zamora le . Il est roi de León de 910 à sa mort.

Règne 
Aîné des fils d', il collabore avec lui dans les tâches d'administration du gouvernement. En 910, Alphonse découvre une conspiration ourdie pour le renverser du trône. Rapidement l'implication de García dans la conjuration est évidente. Le monarque fait donc enfermer son fils. À la mort d' son royaume est partagé entre ses trois fils. Le León revient à García, la Galice à Ordoño et les Asturies à Fruela. 

À la mort de García en 914, sans descendance, le royaume de Léon échut à son frère Ordoño.

Notes et références

Liens externes 

Roi de León
Décès en 914
Personnalité du haut Moyen Âge par nom